Marija je lahko:
 Marija, ime
 Marija Bistrica (Hrvaška)
 Marija Dobje (Slovenija)
 Marija Gadrec (Slovenija)
 Marija Gorica (Hrvaška)
 Marija Magdalena, Zagrebška županija (Hrvaška)
 Marija Reka (Slovenija)
 Marija Trošt (Hrvaška)